Евге́ний Васи́льевич Але́йников (род. 29 мая 1967 года, Орджоникидзе, СОАССР) — старший тренер молодёжной сборной России по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских Игр в Сиднее.

Биография 
В школьные годы Евгений Алейников занимался прыжками на батуте, потом лёгкой атлетикой (бег на короткие дистанции), в старших классах увлёкся велоспортом, а затем перешёл в стрельбу. Первым его тренером был А. Цаликов.

После школы спортсмен поступил на горно-металлургический факультет политеха и проучился год, но, поняв, что стрельба стала больше, чем просто увлечение, перешёл в институт физкультуры.

В сборной команде СССР/России с 1987 года.

Из-за травм не попал на Олимпийские игры в Афинах, однако, смог поучаствовать в их проведении в качестве комментатора стрелковых соревнований.

С 2007 года работает старшим тренером молодёжной сборной России по пулевой стрельбе.

Женат на Любови Галкиной, олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе, имеет сына Тимофея.

Спортивные достижения 
 В 2000 году стал бронзовым призёром Олимпийских Игр в Сиднее в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м
 В 1998 и 2000 — чемпион мира  (командное первенство)
 В 1991 — серебряный призёр чемпионата мира (личное и командное первенство)
 В 2002 — бронзовый призёр чемпионата мира (личное первенство)
 В 2000 и 2002 — чемпион Европы (командное первенство)
 В 1997 — бронзовый призёр чемпионата Европы (командное первенство)
 В 2000 — бронзовый призёр финала Кубка мира (50 м, малокалиберная винтовка, из 3-х положений)
 В 2003 — чемпион России (командное первенство)

Награды 
В 2001 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся во Владикавказе
Стрелки России
Стрелки СССР
Заслуженные мастера спорта России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Тренеры по пулевой стрельбе России